Mabel est un prénom dérivé d'Aimable. Il a notamment été porté par : 
Mabel de Bury St Edmunds, brodeuse anglaise du , pour Henri III.
Mabel Collins (1851-1927), écrivaine, journaliste et théosophe britannique ;
 Alice Mabel Bacon (1858-1918), écrivaine et enseignante américaine ;
 Mabel Cahill (1863-1905), joueuse de tennis irlandaise de la fin du .
 Mabel Besant-Scott (1870-1952), théosophe, maçonne et rosicrucienne ; 
 Mabel Van Buren (1878-1947), actrice américaine ;
 Mabel Catherine Malherbe (1879-1964), femme politique d'Afrique du Sud ;
 Mabel Trunnelle (1879-1981), actrice américaine ;
 Mabel Paige (1880-1954), actrice américaine ; 
 Mabel Alvarez (1891-1985), une peintre américaine ; 
 Mabel Parton (1881-1962), une joueuse de tennis britannique ;
 Mabel Julienne Scott (1892-1976), actrice américaine ;
 Mabel Jansen (1889-1979), auteure, journaliste, intellectuelle et femme politique sud-africaine 
 Mabel Normand (1894-1930), actrice, réalisatrice, scénariste et productrice américaine ;
 Mabel Howard (1894-1972), femme politique néo-zélandaise ;
 Mabel Albertson (1901-1982), actrice américaine ;
 Mabel Seeley (1903-1991), auteure américaine de romans policiers ;
 Mabel Scott (1915-2000), chanteuse de rhythm and blues américaine ; 
 Mabel Deware (1926- ), sportive, ancien sénatrice canadienne du Nouveau-Brunswick ; 
 Mabel King (1932-1999), actrice américaine ; 
 Mabel Wisse Smit (1968- ), comtesse d’Orange-Nassau ; 
 Mabel Gay (1983- ), athlète cubaine, spécialiste du triple saut ; 
 Mabel Caro (1991- ), joueuse de volley-ball espagnole ;
 Mabel Stark (1889-1968), dompteuse de tigres américaine ;
 Mitzi Mabel Cadena, actrice mexicaine ;
 Mabel Loomis Todd, éditrice et écrivaine américaine.
 Mabel McVey (1996-) dite Mabel, chanteuse britannique.

Mabel figure aussi dans quelques titres : 
 une série de films muets avec Mabel Normand
 For the Love of Mabel, d'Henry Lehrman, sortie en 1913.
 Mabel au fond de l'eau, de Mack Sennett, sortie en 1913
 Le Héros de Mabel, réalisé par Mack Sennett et sorti en 1913 ;
 Mabel en soirée, réalisé par Mack Sennett et sorti en 1913 ;
 Mabel fait du cinéma réalisé par Mack Sennett et sorti en 1913 ;
 Charlot et Mabel aux courses de et avec Charlie Chaplin, sortie en 1914 ;
 Charlot et Mabel en promenade, de et avec Charlie Chaplin, sortie en 1914 ;
 Mabel au volant, de Mabel Normand et Mack Sennett avec Charlie Chaplin, sortie en 1914 ;
 L'Étrange Aventure de Mabel de Mabel Normand avec Charlie Chaplin, sortie en 1914 ;
 Le Flirt de Mabel, de Mabel Normand et Charlie Chaplin, sortie en 1914 ;
 Mabel épouse Fatty, de Roscoe Arbuckle, sortie en 1915 ;
 Caïn et Mabel, un film américain réalisé par Lloyd Bacon et sorti en 1936 ; 

Mabel peut aussi être dans le nom d'un lieu :
 Île Mabel, île de l'archipel François-Joseph
 Mabel (Ngambe), un village du Cameroun
 Mabel (Minnesota)

Autres 
 Mabel, groupe de musique électronique italien.

Voir aussi 
 Mabelle (Texas)

Notes et références